Бохуњов може бити:

 Бохуњов (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Бохуњов (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република